Іри́на Гомотю́к-Зе́лик (19 жовтня 1929, м. Гусятин, тепер Тернопільської області — 8 квітня 2015, Кергонксон) — українська художниця, учениця Михайла Мороза.

Життєпис 
Від 1949 мешкала в США, у 1963 закінчила малярські студії в Університеті Коннектикуту міста Гартфорд, малюнки в імпресіоністичній манері.

Була на мистецьких відрядженнях у Афінах, Мадриді, Римі, Парижі, Флоренції.

Відбувалися персональні виставки в Коннектикутському університеті, українських громадах Нью-Хейвена, Нью-Йорка, Чикаго, була представлена 1982 року на виставці, влаштованій Українською Канадською мистецькою фундацією.

Є членкинею Об'єднання мистців українців Америки, твори зберігаються і в музеї мистецтва Українського університету в Римі.

Авторка творів:
 1974 — «Ріка Гадсон»,
 1976 — «Соняшники»,
 1983 — «Твердиня Куфштейн»,
 1985 — «Морський краєвид»,
 1993 — «Гладіоли».

Батько Ірини, Евстахій Гомотюк був хорунжим Січових Стрільців Армії УНР і активним громадським діячем української громади в США.

Посилання 

 Інститут історії України 
 Наше життя — 2005

Уродженці Гусятина
Українські художники
Українці США